Netzausbau steht für den:

 Ausbau von Stromnetzen  (siehe auch Stromnetzausbau oder Netzentwicklungsplan)
 Ausbau von Erdgasnetzen
 Ausbau von Kommunikationsnetzen